Feketepatak (Čierny Potok), község Szlovákiában, a Rimaszombati járásban
Feketepatak (Valea Neagra), Nagybánya város része Romániában, Máramaros megyében
Feketepatak (Csornij Potyik), község Ukrajnában, a Nagyszőllősi járásban
Kisfeketepatak (szlovákul Kobeliarovo), község Szlovákiában, a Kassai kerület Rozsnyói járásában